XPF – codice valutario ISO 4217 del Franco CFP, valuta di Polinesia Francese, Nuova Caledonia, Wallis e Futuna